Feminisering (sociologie)
Feminisering (taal)
Feminisering (biologie)